Ai XIV Giochi paralimpici estivi di Londra nel 2012 sono stati assegnati 170 titoli in gare di atletica leggera paralimpica, di cui 103 maschili e 67 femminili. Vi hanno preso parte 740 uomini e 360 donne, per un totale di 1100 atleti.

Le gare si sono svolte da venerdì 31 agosto a domenica 9 settembre.

Categorie

Calendario

Risultati delle gare

Medagliere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 .